Jean-Paul Dumont (1933-1993), philosophe français ;
 Jean-Paul Dumont (1952-2009), personnalité politique belge.